3 je lahko:

 leto 3 
 leto 3 pr. n. št. 
 število 3
 3. polk
 3. brigada
 3. divizija
 3. korpus
 3. armada
 3. armadna skupina
 3 Juno - asteroid
 U-3 - nemška podmornica prve svetovne vojne
 U-3 - nemška podmornica druge svetovne vojne
 U-3 - nemška podmornica Bundesmarine
 UB-3 - nemška obalna podmornica prve svetovne vojne
 UC-3 - nemška podmornica minopolagalka prve svetovne vojne
 U-3 - avstro-ogrska podmornica prve svetovne vojne
 I-3 - japonska podmornica druge svetovne vojne
 3 - epizoda dosjejev X
 M3
 MG3 - mitraljez